Jméno a příjmení George Bush má více osob:

 George H. W. Bush (1924–2018) – prezident USA v letech 1989–1993
 George W. Bush (* 1946) – prezident USA mezi lety 2001–2009

Související články 
 USS George H. W. Bush (CVN-77) – letadlová loď, pojmenovaná podle George H. W. Bushe 
 George Bush Intercontinental Airport – největší ze tří letišť v texaském Houstonu